Жовті Води — місто у Дніпропетровскій області України.
 Жовті Води — автобусна станція у місті Жовті Води.
 Жовті Води I — пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії П'ятихатки — Кривий Ріг. 
 Жовта, або Жовті Води — річка в Україні, ліва притока Інгульця.

Див. також 
 Битва під Жовтими Водами